Orphan's Benefit est le nom anglophone de deux courts métrages de Mickey Mouse. 
 Le Gala des orphelins sorti en 1934.
 Mickey bienfaiteur, le remake en couleur du précédent, sorti en 1941.

Court métrage de Disney (titre anglais)